Аполлодот () — давньогрецьке ім'я. Відомі носії:
 Аполлодот I — перший індо-грецький цар
 Аполлодот II — індо-грецький цар у 85 до н. е./80 до н. е. — 65 роках до н. е.

Грецькі імена